15. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Trondheim, w Norwegii, w dniach 3–4 marca 1984. Zawody rozegrano na sztucznym torze Leangen Kunstis. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: reprezentantka NRD Karin Enke oraz Kanadyjczyk Gaétan Boucher.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek (24 sklasyfikowane) i 28 łyżwiarzy (27 sklasyfikowanych) z 13 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNF – nie ukończyła

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1984 w sportach zimowych
1984 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Trondheim